Der Super Tourenwagen Cup 1997 war die vierte Saison dieser Rennserie.

Saisonüberblick 

In der Saison 1997 kämpften der Peugeot-Pilot Laurent Aïello und der BMW-Pilot Joachim Winkelhock um den Titel. Aiello übernahm früh die Führung in der Meisterschaft und verteidigte diese über die Saison. Er erreichte 11 Siege und 17 Podiumsplatzierungen in 20 Rennen. Winkelhock wurde zum Hauptgegner von Aiello, nachdem er einen gleich guten Saisonstart wie sein Teamkollege Johnny Cecotto erwischte. Obwohl er vier Siege zur Saisonmitte einfuhr, konnte er Aiello nicht mehr einholen. Trotz eines starken Fahreraufgebots (Emanuele Pirro, Yvan Muller, Philipp Peter und Tamara Vidali) hatte der Titelverteidiger Audi zu kämpfen. Pirro gewann nur ein einziges Rennen, die vier Fahrer erreichten insgesamt gerade einmal drei Podestplatzierungen.

Durch das Ende der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (kurz: DTM) bzw. der International Touring Car Championship (kurz: ITC) waren die dortigen Alfa-Romeo- und Opel-Teams sowie zwei Mercedes-Fahrer (van Ommen und Thiim) in die STW gewechselt, was für ein deutlich vergrößertes Starterfeld von teilweise weit über 30 Fahrzeugen sorgte.

Teams und Fahrer

Rennergebnisse

Endstand 

Motorsportsaison 1997
1997